Zarrillo est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Bonita Zarrillo (né en 1965/66), femme politique canadienne de Colombie-Britannique
Bruno Zarrillo (né en 1966), joueur canadien de hockey sur glace
Michele Zarrillo (né en 1957), chanteur italien

Homonymie de patronyme